Anorektiker kan avse:

 Anorexia nervosa – en allvarlig form av ätstörning
 Anorexi – en medicinsk termen för symtomet aptitlöshet